Гигер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Гигер, Альберт (род. 1946) — швейцарский лыжник, призёр Олимпийских игр в Саппоро.
 Гигер, Вальтер Бруно (род. 1946) — швейцарский дипломат.
 Гигер, Рудольф (1920—1996) — швейцарский футболист, игравший на позиции защитника.
 Гигер, Ханс Рудольф (1940—2014) — швейцарский художник.